The Weaker Brother – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Weaker Brother – film del 1914 diretto da Edgar Jones